YQG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Windsor (Ontario) (Canada)